Die folgende Liste ist eine chronologische Auflistung von Regierungschefs und Staatsoberhäuptern, die durch Mord oder Hinrichtung ums Leben gekommen sind. Diese Liste berücksichtigt dabei nur amtierende Staatsoberhäupter und Regierungschefs (in einigen Fällen auch solche kurz nach dem offiziellen Ende ihrer Amtszeit) und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Liste

Statistik 

Anzahl getöteter Staatsoberhäupter nach Monat

Anzahl getöteter Staatsoberhäupter nach Dekade (ab 1800)

Siehe auch 
 Liste der Staatsoberhäupter
 Liste bekannter Attentate
 Liste getöteter Botschafter

Einzelnachweise 

!
Getotete Staatsoberhaupter